Die Abkürzung ORFK steht für
 Országos Rendör-fökapitányság (gespr.: „Orságosch Rendör fökapitánschág“), dies ist das landesweite Polizeikommando von Ungarn, dem auch die Sondereinheiten angehören.

ORFK